Cecilien-Gymnasium (nach Cecilie zu Mecklenburg) steht für:
 Ceciliengymnasium Bielefeld 
 Cecilien-Gymnasium Düsseldorf